

Избранное кино

Мировое кино 
 «Барри Линдон»/Barry Lyndon, Великобритания, (реж. Стэнли Кубрик)
 «Бриллианты»/Diamonds, Израиль—США, (реж. Менахем Голан)
 «Возвращение Розовой пантеры»/The Return of the Pink Panther, Великобритания, (реж. Блейк Эдвардс)
 «Волшебная флейта»/Trollflöjten, Швеция, (реж. Ингмар Бергман)
 «Выкорми ворона»/Cría Cuervos, Испания, (реж. Карлос Саура)
 «Добрые и злые», Франция, (реж. Клод Лелуш)
 «Зверь»/La Bête, Франция, (реж. Валериан Боровчик)
 «И слоны бывают неверны»/Un Elephant Ca Trompe Enormement, Франция, (реж. Ив Робер)
 «Кити-вертихвостка»/Keetje Tippel, Нидерланды, (реж. Пол Верховен)
 «Королевский блеск»/Royal Flash, Великобритания—США, (реж. Ричард Лестер)
 «Кот и мышь»/Le Chat et la souris, Франция, (реж. Клод Лелуш)
 «Кроваво-красное»/Profondo Rosso, Италия, (реж. Дарио Ардженто)
 «Ложное движение»/Falsche Bewegung, ФРГ, (реж. Вим Вендерс)
 «Любовь и смерть»/Love And Death, США, (реж. Вуди Аллен)
 «Мои друзья»/Amici Miei, Италия, (реж. Марио Моничелли)
 «Мёртвый сезон»/Out of Season, Великобритания, (реж. Алан Бриджес)
 «Не упускай из виду»/La Course à l'échalote, Франция, (реж. Клод Зиди)
 «Невинные с грязными руками»/Les Innocents Aux Mains Sales, Франция—ФРГ—Италия, (реж. Клод Шаброль)
 «Нэшвилл»/Nashville, США, (реж. Роберт Олтмен)
 «Пикник у Висячей скалы»/Picnic at Hanging Rock, Австралия, (реж. Питер Уир)
 «Пролетая над гнездом кукушки»/One Flew Over the Cuckoo’s Nest, США, (реж. Милош Форман)
 «Профессия: репортёр»/Professione: Reporter, Италия—Франция, (реж. Микеланджело Антониони)
 «Розовый бутон»/Rosebud, США, (реж. Отто Премингер)
 «Роллербол»/Rollerball, США—Великобритания—ФРГ, (реж. Норман Джуисон)
 «Романтичная англичанка»/The Romantic Englishwoman, Великобритания, (реж. Джозеф Лоузи)
 «Сало, или 120 дней Содома»/Salò o le 120 giornate di Sodoma, Италия—Франция (реж. Пьер Паоло Пазолини)
 «Семейный заговор»/Family Plot, США, (реж. Альфред Хичкок)
 «Собачий полдень»/Dog Day Afternoon, США, (реж. Сидни Люмет)
 «Сто девятый идёт без остановок»/新幹線大爆破, Япония, (реж. Дзюнъи Сато)
 «Судороги»/Shivers / They Came From Within, Канада, (реж. Дэвид Кроненберг)
 «Судьба»/The Fortune, США, (реж. Майк Николс)
 «Три дня Кондора»/Three Days of the Condor, США, (реж. Сидни Поллак)
 «Тяжёлые времена»/Hard Times, США, (реж. Уолтер Хилл)
 «Хроника огненных лет», الجمر, Алжир, (реж. Мохаммед Лахдар-Хамина)
 «Цыган»/Le Gitan, Франция—Италия, (реж. Хосе Джованни)
 «Человек, который хотел стать королём»/The Man Who Would Be King, США—Великобритания, (реж. Джон Хьюстон)
 «Челюсти»/Jaws, США, (реж. Стивен Спилберг)
 «Чёрная луна»/Black Moon, Франция—ФРГ, (реж. Луи Маль)

Советские фильмы

Фильмы Азербайджанской ССР 
 «Звук свирели», (реж. Расим Оджагов)
 «Свет погасших костров», (реж. Тофик Таги-заде)
 «Четыре воскресенья», (реж. Шамиль Махмудбеков)
 «Яблоко как яблоко», (реж. Ариф Бабаев)

Фильмы Белорусской ССР 
 «Алехин — человек «дорожный»»
 «Волчья стая»
 «Время-не-ждёт», (реж. Виталий Четвериков)
 «Гамлет Щигровского уезда»
 «Долгие вёрсты войны», (реж. Александр Карпов)
 «Лесные качели», (реж. Михаил Пташук)
 «Надёжный человек»
 «Приключения Буратино», (реж. Леонид Нечаев)
 «Факт биографии»

Фильмы Грузинской ССР 
 «Кавказский пленник», (реж. Георгий Калатозишвили)
 «Как доброго молодца женили», (реж. Нодар Манагадзе)
 «Любовь с первого взгляда», (реж. Резо Эсадзе)
 «Не верь, что меня больше нет», (реж. Караман Мгеладзе)
 «Первая ласточка», (реж. Нана Мчедлидзе)
 «Переполох», (реж. Лана Гогоберидзе)
 «Ребята с Сиреневой улицы», (реж. Нинель Ненова)
 «Спелые гроздья», (реж. Отар Абесадзе)
 «Чирики и Чикотела», (реж. Леван и Рамаз Хотивари)

Фильмы Латвийской ССР 
 «Ключи от рая», (реж. Алоиз Бренч)
 «Стрелы Робин Гуда», (реж. Сергей Тарасов)

Фильмы РСФСР 
 «Афоня», (реж. Георгий Данелия)
 «Бегство мистера Мак-Кинли», (реж. Михаил Швейцер)
 «Без права на ошибку», (реж. Александр Файнциммер)
 «Вариант «Омега»», (реж. Антонис-Янис Воязос)
 «Горожане», (реж. Владимир Роговой)
 «Дневник директора школы», (реж. Борис Фрумин)
 «Единственная…», (реж. Иосиф Хейфиц)
 «Звезда пленительного счастья», (реж. Владимир Мотыль)
 «Здравствуйте, я ваша тётя!», (реж. Виктор Титов)
 «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», (реж. Эльдар Рязанов)
 «Крестьянский сын», (реж. Ирма Рауш)
 «Матерь человеческая», (реж. Леонид Головня)
 «Маяковский смеётся, или Клоп-75», (реж. Сергей Юткевич)
 «Мой дом — театр», (реж. Борис Ермолаев)
 «На всю оставшуюся жизнь», (реж. Пётр Фоменко)
 «На край света...», (реж. Родион Нахапетов
 «Назначаешься внучкой», (реж. Ярополк Лапшин)
 «Не может быть!», (реж. Леонид Гайдай)
 «Одиннадцать надежд», (реж. Виктор Садовский)
 «Они сражались за Родину», (реж. Сергей Бондарчук)
 «От зари до зари», (реж. Гавриил Егиазаров)
 «Повторная свадьба», (реж. Георгий Натансон)
 «Последняя жертва», (реж. Пётр Тодоровский)
 «Потрясающий Берендеев», (реж. Игорь Вознесенский)
 «Пропавшая экспедиция», (реж. Вениамин Дорман)
 «Прошу слова», (реж. Глеб Панфилов)
 «Старший сын», (реж. Виталий Мельников)
 «Сто дней после детства», (реж. Сергей Соловьёв)
 «Странные взрослые», (реж. Аян Шахмалиева)
 «Тайна горного подземелья», (реж. Лев Мирский)
 «Там, за горизонтом», (реж. Юрий Егоров)
 «Финист — Ясный Сокол», (реж. Геннадий Васильев)
 «Что с тобой происходит?», (реж. Владимир Саруханов)
 «Чужие письма», (реж. Илья Авербах)
 «Шаг навстречу», (реж. Наум Бирман)
 «Эта тревожная зима», (реж. Игорь Николаев)
 «Это мы не проходили», (реж. Илья Фрэз)

Фильмы совместных производителей

Двух стран 
 «Дерсу Узала», (реж. Акира Куросава) (совм. с Японией)
 «Маленький сержант», (реж. Лев Голуб) (совм. с ЧССР)

Фильмы Украинской ССР 
 «Ар-хи-ме-ды!», (реж. Александр Павловский)
 «Канал», (реж. Владимир Бортко)
 «Капитан Немо», (реж. Василий Левин)
 «Мальчишки ехали на фронт», (реж. Валентин Козачков)
 «Финист — Ясный Сокол», (реж. Геннадий Васильев, Александр Роу (не дожил до премьеры)

Телесериалы

Латиноамериканские телесериалы

Мексика 
 Бедная Клара
 Беззащитный
 Палома
 Пойдём вместе

Советские сериалы и телефильмы свыше двух серий 
 Капитан Немо (3с)
 Ольга Сергеевна

Награды 
 Станислав Ростоцкий, Борис Васильев, Вячеслав Шумский и Андрей Мартынов удостоены Государственной премии СССР за фильм «А зори здесь тихие…».

Лидеры проката 
 «Афоня», (реж. Георгий Данелия) — 1 место, 62.2 млн зрителей
 «Любовь земная», (реж. Евгений Матвеев) — 5 место, 50.9 млн зрителей
 «Не может быть!», (реж. Леонид Гайдай) — 6 место, 50.9 млн зрителей
 «Они сражались за Родину», (реж. Сергей Бондарчук) — 7 место, 40.6 млн зрителей

Персоналии

Родились 

 22 февраля — Дрю Блайт Бэ́рримор, американская актриса, писательница, режиссёр, модель и продюсер.
 25 июня — Линда Карделлини, американская актриса.
 30 сентября — Марион Котийяр, французская актриса театра, кино и телевидения, за роль в фильме «Долгая помолвка» была удостоена премии «Сезар» в номинации «Лучшая актриса второго плана».

Скончались 
 26 января
 Феликс Мариашши, венгерский кинорежиссёр, сценарист, монтажёр и педагог.
 3 февраля — Эло Гаветта, словацкий писатель, фотограф, сценограф, живописец, сценарист, режиссёр театра, кино и телевидения.
 6 марта — Ефим Копелян, советский актёр театра и кино, Народный артист СССР.
 4 мая — Идрис Фархад оглы Агаларов, азербайджанский советский оперный певец, народный артист Азербайджанской ССР.
 17 июля — Борис Бабочкин, советский актёр театра и кино, режиссёр, Народный артист СССР.
 6 декабря — Пьер Бост, французский писатель, журналист и сценарист.

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР